Хауснер () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Хауснер, Ксения (род. 1951) — австрийская художница и дизайнер по костюмам.
 Хауснер, Рудольф (1914—1995) — австрийский художник.
 Хауснер, Гидеон (1915—1990) — израильский юрист и политик.
 Хауснер, Отто (1827—1890) — польский историк искусства, политик, писатель.

См. также